Bacanje koplja u muškoj konkurenciji na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 24. i 26. kolovoza. 

Dvije godine prije Svjetskog prvenstva Julius Yego bio je četvrti bacač koplja u svijetu, s kenijskim rekordom od 85,40 m. Za dvije godine napredovao je za punih 6 m, koji su ga u Peking doveli kao konkurenta za odličje. Vítězslav Veselý je kao branitelj naslova došao također kao jedan od konkurenata za odličje, kao i Finac Tero Pitkämäki. Na veliko iznenađenje, Dmitrij Tarabin i Keshorn Walcott, također favoriti za odličje, nisu bacili kvalifikacijsku normu niti se uspjeli plasirati među 12 prvih kopljaša.

U prvom pokušaju u finalu Nijemac Thomas Röhler bacio je 86,68 m i zauzeo čvrstu prvu poziciju. Ubrzo je Egipćanin Ihab El-Sayed preuzeo vodstvo hicem od 88,99 m iz drugog pokušaja. Yego je hicem od 82,42 m zauzeo tek peto mjesto, ali je ubrzo pao na osmo. Ipak, u trećem pokušaju bacio je 92,72 m, što je najbolji rezultat sezone, osobni rekord, afrički rekord i najbolji hitac nakon 14 godina. To je iza 92,80 m, koliko drži Jan Železny sa Svjetskog prvenstva u atletici 2001., drugi rezultat svjetskih prvenstva u muškom bacanju koplja. Nakon tog hica osigurao je naslov svjetskog prvaka, pa više nije bacao. U četvrtoj seriji Pitkämaki je bacio 87,64 m i istisnuo Röhlera s trećeg mjesta.

Osvajači odličja

Osvajači odličja

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti koplje preko 83,00 m (Q), a ako to najboljih 12 (q) nije uspjelo prebaciti, onda se 12 natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Završnica 
Završnica je započela u 19:05 po lokalnom vremenu.

Izvori 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.